

Cinema 
 Copperhead – film horror statunitense del 2008
 Copperhead – film storico statunitense del 2013

Musica 
 Copperhead  – gruppo musicale statunitense
 Copperhead  – album dei Copperhead del 1973

Personaggi 
 Copperhead – personaggio della linea G.I. Joe
 Copperhead – personaggio dei fumetti DC Comics
 Copperhead (alias Arthur Reynolds) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Trigonocefalo (Copperhead, alis Lawrence Chesney) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Bitis (Copperhead, alias David Lawfers) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro 
 Copperheads – movimento politico statunitense che si formò durante il periodo della guerra di secessione all'interno del Partito Democratico
 Copperhead – attrezzo utilizzato per la progressione in arrampicata
 Dodge Copperhead – concept car costruita nel 1997 dalla casa automobilistica statunitense Dodge